Varios buques de la Armada de los Estados Unidos han sido nombrados USS Hancock o USS John Hancock, en memoria del patriota y hombre de estado John Hancock. 

 fue la anterior goleta Speedwell, parte de la pequeña flotilla contratada en octubre de  1775. fue declarada no válida para el servicio a finales de 1776, y devuelta a su propietario al inicio del año siguiente.

 fue una fragata asignada en 1776 y capturada por los británicos en 1777. fue renombrada HMS Iris, en 1781 fue capturada por la escuadra francesa. En 1793 los británicos encontraron a la Iris desmantelada en Tolón.

USS Hancock (1778), fue una fragata botada el 28 de abril de 1778, que fue renombrada USS Alliance por el congreso continental en honor a la entrada de Francia en la guerra.

, originalmente SS Arizona, fue adquirido por el departamento de guerra de los Estados Unidos que lo transfirió a la Armada en 1902. Fue utilizado como transporte hasta 1925.

, fue un portaaviones destinado inicialmente a recibir el nombre de Ticonderoga, que fue renombrado durante su construcción en 1943. Fue botado en 1944 y vendido para desguace en 1976.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos